Nikolaj Aleksandrovič Kuznecov (1972) – ex ciclista russo
Nikolaj Alekseevič Kuznecov (1931-1995) – pallanuotista sovietico 
Nikolaj Dmitrievič Kuznecov (1911-1995) – ingegnere sovietico
Nikolaj Gerasimovič Kuznecov (1904-1974) – ammiraglio sovietico